Bahnhofstraße 9 bezeichnet folgende denkmalgeschützte Gebäude:
 Bahnhofstraße 9 (Quedlinburg)
 Bahnhofstraße 9 (Ellingen) 
 Bahnhofstraße 9 (Wiesentheid)